Alessandro Friggeri – militare italiano 
 Attilio Friggeri – medico, militare e nuotatore italiano
 Fabio Friggeri – imprenditore italiano